

Mitologia 
 Echione  – personaggio della mitologia greca, era uno degli Sparti
 Echione – personaggio della mitologia greca, figlio di Ermes.
 Echione – personaggio della mitologia greca, il primo acheo ad uscire dal cavallo di Troia. Figlio di Porteo

Note